Ambohima är ett släkte av spindlar. Ambohima ingår i familjen Phyxelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Ambohima